Miejscowości w USA:
 Bass Lake – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 Bass Lake – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Madera
 Bass Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Bass Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn

Gminy w USA:
 Bass Lake (ang. Bass Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Bass Lake (ang. Bass Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn